{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Kremlin Cup 
 | rok = 2011
 | datum=15. – 23. října 2011
| ročník=22.
| místo=Moskva, Rusko
| povrch=tvrdý
| rozpočet=1 000 000 USD
| web=oficiální web
| champws= Dominika Cibulková
| champwd= Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová
}}

Tenisový turnaj WTA Kremlin Cup 2011 se konal ve dnech 15. – 23. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 1 000 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do 2. kola.
  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Dominika Cibulková '''(vítězka)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže získaly divokou kartu:
  Alla Kudrjavcevová
  Jevgenija Rodinová
  Francesca Schiavoneová

Hráčky, které postoupily z kvalifikace:
  Alizé Cornetová
  Jekatěrina Ivanovová
  Olga Savčuková
  Galina Voskobojevová
  Arantxa Parraová Santonjaová – šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (semifinále)
  Anastasia Rodionovová /  Galina Voskobojevová (finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Kremlin Cup